Zhuang, aussi écrit tchouang, peut désigner :
 Les Zhuang, un groupe ethnique du sud de la Chine
 La langue zhuang parlée principalement par les Zhuang, qui appartient au sous-groupe tai de la famille des langues tai-kadai.
 La langue zhuang du Nord, parlée par les Zhuang et différente de la précédente, est divisée en de nombreux parlers:
 Le zhuang de Guibei
 Le zhuang de Guibian
 Le Zhuang de Liujiang
 Le zhuang de Qiubei
 Le zhuang de Youjiang
 La langue zhuang du Sud, parlée par les Zhuang mais différente de la précédente, est divisée en de nombreux parlers:
 Le zhuang de Yongnan
 Le zhuang de Zuojiang
 Le dai zhuang
 Le minz zhuang
 Le nong zhuang

Patronymes 
 Xiaowei Zhuang (née en 1972), biophysicienne américaine d'origine chinoise.